Pitillo puede referirse a:
 la pajilla para sorber líquidos;
 el nombre común de la planta Halimium ocymoides;
 el pantalón pitillo, un pantalón entubado, estrecho y ajustado;
 El Padre Pitillo, obra de teatro, escrita por Carlos Arniches;
 El Padre Pitillo, película chilena de 1946;
 Maria Pitillo, actriz estadounidense;
 el cigarrillo, uno de los formatos más populares en el consumo de tabaco.